Anna Akbike-Sulimowicz – polska tłumaczka literatury
 Anna Sulimowicz-Keruth – polska turkolożka i karaimoznawca